Discovering the Waterfront — другий студійний альбом канадського пост-хардкор-гурту Silverstein. Альбом був випущений 16 серпня 2005 року, лейблом Victory Records.

Список композицій

Позиції в чартах

Найвищі позиції

Річні чарти

Примітки

Джерела 
Discovering the Waterfront 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005